Киткин — фамилия:

 Киткин, Александр Павлович (1859—1914) — офицер Российского императорского флота, участник русско-японской войны.
 Киткин, Николай Алексеевич (1870—1915) — российский полковник, военный юрист, герой Первой мировой войны.
 Киткин, Пётр Павлович (1876—1954) — российский и советский контр-адмирал.
Эта статья — о носителях фамилии. О дворянском роде см. Киткины.